Mattos se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Armando de Mattos
 Joáo Rodrigues de Mattos